Тениско првенство Дубаија 2012. је пети професионални ВТА турнир Премијер серије у 2012. години. Игра се у Дубаију (УАЕ), од 20. до 25. фебруара на затвореним теренима стадиона Пјер де Кубертен са тврдом подлогом. Учествује 28 тенисерки. Бранилац титуле је Каролина Возњацки.

Специјалну позивницу (-{WC}-) за учешће на турниру добиле су:
  Шахар Пер
  Фатма ал Набхани

Тенисерке које су избориле учешће у главни жреб кроз квалификације (-{Q}-):
  Ивета Бенешова
  Симона Халеп
  Петра Мартић
  Александра Вознијак

Тенисерке које су до главног жреба дошле као „срећни губитници“ (-{LL}-):
  Полона Херцог
  Кејси Делаква

Носиоци 
Прва четири носиоца су слободна у првом колу.

  Викторија Азаренка (повукла се због повреде лијевог чланка)
  Петра Квитова (повукла се због болести)  Каролина Возњацки (полуфинале)
  Саманта Стосур ''(четвртфинале)

<li>  Агњешка Радвањска (побједница)
<li>  Марион Бартоли (прво коло)
<li>  Франческа Скјавоне (прво коло)
<li>  Јелена Јанковић (полуфинале)
<li>  Забине Лизики (четвртфинале)

Жреб 

 Финале

Горња половина

Доња половина

Извори 
 Главни жреб 
 Квалификације 

Тенис 2012.
Тениско првенство Дубаија